Život může být:

 život – organizovaná hmota s vlastními procesy jako je např. sebeudržování a rozmnožování

další významy

 Život (film, 2017) – sci-fi snímek o objevu nebezpečné formy mimozemského života
 Život (seriál) – britský dokumentární miniseriál z roku 2009